Катраль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 20,01 км². Население — 8926 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Catral 
 Índice estadístico municipal de Catral
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Catral en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Asociaciones de Catral
 Asociación de Investigadores de Catral

Муниципалитеты Аликанте